Йосімо́то () — японське прізвище. Йосімото також може бути японським чоловічим ім'ям.

Відомі носії прізвища 
 Йосімото Банана (нар. 1964) — японська письменниця.
 Йосімото Такаакі (1924–2012) — японський літературний критик, поет, публіцист та філософ-марксист.
 Йосімото Кіндзі — японський мангака та кінорежисер.
 Йосімото Хірокі (нар. 1980) — японський автогонщик.

Відомі носії імені 
 Імагава Йосімото (Йосімото — ім'я, 1519–1560) — самурайський полководець середньовічної Японії періоду Сенґоку.
 Нідзьо Йосімото (1320–1388) — японський поет та теоретик поезії вака та ренґа.

Японські імена